Calumet kan syfta på:

 Calumet, Iowa
 Calumet, Michigan
 Calumet, Minnesota
 Calumet, Oklahoma
 Calumet, Pennsylvania

Se även 
 Calumet County